Borina peut désigner :
 Borina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Borina, un prénom féminin albanais.